Bruckmeier ist der Familienname folgender Personen:

 Elfriede Bruckmeier (geb. Elfriede Ruziczka; * 1940), österreichische Schriftstellerin und Ausstellungskuratorin 
 Lothar Bruckmeier (1927–2016), deutscher Maler 
 Stephan Bruckmeier (* 1962), österreichischer Regisseur, Schauspieler und Autor

Siehe auch:
 Bruckmeyer
 Bruckmaier
 Bruckmayer